Division 1 i ishockey 2008/2009 var den tredje högsta serien i ishockey i Sverige för säsongen 2008/2009. Divisionen bestod av 55 lag uppdelade i sex grundserier (A till F). De främsta lagen i varje grundserie gick vidare till Allettan som spelades i tre serier. De tre bästa lagen från serie A och B spelade i Allettan Norra, de fyra bästa lagen från serie C och D spelade Allettan Mellersta och de fyra bästa lagen från serie E och F till Allettan Södra. Övriga lag spelade vidare i vårserier. 

Det bästa laget i varje vårserie och de bästa lagen i varje Allettan-serie gick vidare till playoff, där de fyra segrande lagen gick vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan. De två sämsta i varje vårserie gick till kvalspel mot lag från Division 2.

Deltagande lag
Nya lag i serien var Bålsta, Hedemora, Kalix, Karlskrona, Köpmanholmen-Bjästa (KB65), Mjölby, Nälden, Visby-Roma samt Västervik. Ursprungligen var det meningen att Huddinge IK skulle flyttas ner från Hockeyallsvenskan, men då Nyköpings HK mist sin elitlicens flyttades de ner istället. Malmbergets AIF var kvalificerade för Division 1-spel, men tvingades tacka nej bl.a. för att deras ishall inte höll måttet. P.g.a. Malmbergets avhopp spelades Division 1A med ett lag mindre än beräknat. Dessutom bytte flera lag serie. Lindlöven från C till D och Järfälla i motsatt riktning från D till C. Vita Hästen flyttades från D till E och Skövde och Ulricehamn från E till F.

Grundserier
Grundserierna spelades under första halvan av säsongen, där de främsta i varje serie gick vidare till Allettan, medan de kvarvarande lagen fortsatte spela i sina respektive serier nu kallade vårserie.

Division 1A
Serien spelades mellan den 19 september 2008 och dem 18 januari 2009. Asplöven segrade före Kiruna och Piteå. De tre gick vidare till Allettan Norra, medan övriga lag fick spela i Division 1A vår. Andreas Nyberg (Kiruna IF) vann poängligan med 51 poäng (21+30).

Division 1B
Serien spelades mellan den 20 september 2008 och dem 18 januari 2009. De tre första lagen, Östersund/Brunflo, Köpmanholmen-Bjästa och Lögdeå-Nordmaling, gick vidare till Allettan Norra. Övriga lag spelade vidare i Division 1B vår. Jonas Lindström (Hudiksvall) vann poängligan med 40 poäng (15+25).

Division 1C
Serien spelades mellan den 21 september och 17 december 2008. De fyra första lagen – Valbo, Enköping, Surahammar och Arboga – var kvalificerade för Allettan Mellan, medan övriga lag fortsatte i Division 1C vår. Tobias Berlin (Tierp) vann poängligan med 45 poäng (22+23).

Division 1D
Serien spelades mellan den 21 september och 17 december 2008. De fyra första lagen – Nyköping, Väsby, Wings och Visby – var kvalificerade för Allettan Mellan, medan övriga lag fortsatte i Division 1D vår. Jonas Höög (Botkyrka) vann poängligan med 54 poäng (24+30).

Division 1E
Serien spelades mellan den 21 september och 17 december 2008. De fyra första lagen – Örebro, Vita Hästen, Skåre och Tranås – var kvalificerade för Allettan Södra, medan övriga lag fortsatte i Division 1E vår. Henrik Löwdahl (Örebro) vann poängligan med 57 poäng (19+38).

Division 1F
Serien spelades mellan den 21 september och 17 december 2008. De fyra första lagen – Tingsryd, Pantern, Kungälv och Skövde – var kvalificerade för Allettan Södra, medan övriga lag fortsatte i Division 1F vår. Eric Przepiorka (Olofström) vann poängligan med 42 poäng (23+19).

Allettan
Allettan bestod av tre serier. Den norra serien hade 6 lag och spelade 10 omgångar. Vinnaren gick direkt till playoff 3 och tvåan till playoff 2. Den södra serien och mellanserien hade 8 lag vardera och spelade 14 omgångar. De fyra första lagen från varje serie gick vidare till playoff och de fyra sista gick vidare till division 1 nästa säsong.

Allettan Norra
Serien spelades 21 januari till 22 februari 2009. Asplöven vann serien på målskillnad före Piteå och var därmed kvalificerade för playoff 3, medan Piteå kvalificerat sig för playoff 2. Övriga lag kvalificerat sig till Division 1 nästa säsong. Poängligan vanns av Urban Omark (Asplöven) med 21 poäng (8+13) på 10 spelade matcher.

Allettan Mellan
Serien spelades 2 januari till 25 februari 2009. Valbo vann serien före Enköping, båda lagen kvalificerade sig för Playoff 3. Trean Nyköping gick vidare till Playoff 2, medan övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Division 1 nästa säsong. Poängligan vanns av Jacob Blomqvist (Valbo) med 26 poäng (11+15) på 14 spelade matcher.

Allettan Södra
Serien spelades 2 januari till 25 februari 2009. Tingsryd vann serien före Örebro, båda lagen var därmed kvalificerade för Playoff 3. Trean Skåre gick vidare till Playoff 2, medan övriga lag var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Division 1 nästa säsong. Poängligan vanns av Mikael Persson-Riis (Skövde) med 22 poäng (11+11) på 14 spelade matcher.

Vårserier

Division 1A vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–3 är kvalificerat för division 1 nästa säsong medan lag 4 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen bonuspoäng efter sin placering i grundserien:  Lycksele 4p, Boden 2p och Clemensnäs 1p.

Division 1B vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–3 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 4–5 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen bonuspoäng efter sin placering i grundserien: Hudiksvall 6p, Kovland 4p, Härnösand 2p och Ånge 1p.

Division 1C vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen bonuspoäng efter sin placering i grundserien: Eskilstuna Linden 8p, Borlänge 6p, Bålsta 4p, Tierp 2p och Hedemora 1p.

Division 1D vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen bonuspoäng efter sin placering i grundserien: Botkyrka 8p, Nacka 6p, Haninge 4p, Mälarhöjden/Bredäng 2p och Trångsunds 1p.

Division 1E vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen bonuspoäng efter sin placering i grundserien: Mjölby 8p, Västervik 6p, Lindlöven 4p, Munkfors 2p och Kumla 1p.

Division 1F vår
Vinnande lag är kvalificerat för Playoff, lag 2–4 är kvalificerade för division 1 nästa säsong medan 
lag 5–6 kvalificerat sig för kvalserien till division 1. När serien startade fick lagen bonuspoäng efter sin placering i grundserien: 
Olofström 8p, Karlskrona 6p, Kristianstad 4p, Ulricehamn 2p och Gislaved 1p.

Playoff

Översikt

Playoff 1
Vinnarna av vårserierna möts i Playoff 1. Segrande lag går vidare till Playoff 2.

Playoff 2
Segrarna från Playoff 1 möter 2:an i Allettan Norra och treorna från Allettan Mellan och Södra.

Playoff 3
Segrarna från Playoff 2 möter segrarna segrarna i Allettanserierna och tvåorna i Allettan Mellan och Allettan Södra möter varandra. Segrarna går vidare till kvalserien till Hockeyallsvenskan. 

Asplöven, Tingsryd, Valbo och Örebro vidare till Kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Serien spelades 13 mars till 9 april 2009. Kvalificerade lag var de fyra vinnarna från Playoff samt lag 14 och 15 från Hockeyallsvenskan (Huddinge och Nybro). Endast ett lag gick upp då Hockeyallsvenskan minskades med två lag till nästa säsong.

Kvalserien till Division 1
Kvalserie A
De två främsta lagen, Luleå Rebels och Lycksele, blev kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan Rosvik kvalificerat sig för Division 2.

Kvalserie B
De två främsta lagen, Njurunda och Örnsköldsvik, är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan lag 3–4 kvalificerat sig för Division 2. AIK Hockey Härnösand flyttades dock upp som bästa trea i kvalserierna A och B då Näldens IF och LN 91 avstod från division 1 2009/2010.

Kvalserie C
De två första lagen, Hedemora och Järfälla, är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan övriga lag kvalificerat sig för Division 2.

Kvalserie D
De två första lagen, Nynäshamn och Vallentuna, är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan övriga lag kvalificerat sig för Division 2.

Kvalserie E
De två första lagen, Sunne och Munkfors, är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan övriga lag kvalificerat sig för Division 2.

Kvalserie F
De två första lagen, Halmstad och Mörrum, är kvalificerade för Division 1 nästa säsong, medan övriga lag kvalificerat sig för Division 2.

Referenser

Externa länkar
Svenska ishockeyförbundets historiska databas
Hockeyarchives: Championnat de Suède 2008/09

Sport i Sverige 2008
Sport i Sverige 2009
2008/2009
Ishockeysäsongen 2008/2009